Liste der Mitglieder des 3. Landtags Brandenburg (29. September 1999 – 13. Oktober 2004). Zu den Landesregierungen dieser Legislaturperiode siehe Kabinett Stolpe III und Kabinett Platzeck I.

Präsidium

Landtagspräsident und Vizepräsident 
 Landtagspräsident: Herbert Knoblich (SPD)
  Vizepräsident: Martin Habermann (CDU)

Fraktionsvorsitzende 
 SPD-Fraktion:Wolfgang Birthler vom 29. September bis zum 12. Oktober 1999  Gunter Fritsch ab dem 13. Oktober 1999
 CDU-Fraktion:Jörg Schönbohm vom 29. September bis zum 12. Oktober 1999 Beate Blechinger ab dem 13. Oktober 1999
 PDS-Fraktion: Lothar Bisky
 DVU-Fraktion:Liane Hesselbarth

Weitere Mitglieder gemäß Stärkeverhältnisses der Fraktionen 

 Gunter Fritsch (SPD)
 Martina Gregor-Ness (SPD)
 Wolfgang Klein (SPD)
 Dierk Homeyer (CDU)
 Beate Blechinger (CDU)
 Anita Tack (PDS)
 Dagmar Enkelmann (PDS)
 Lothar Bisky (PDS)
 Liane Hesselbarth (DVU)

Liste der Abgeordneten

Weblinks 
 Übersicht über alle Mitglieder des Landtags Brandenburg

 05
!